Augustenhof steht für:
 Orte in Deutschland:
 Augustenhof (Burglengenfeld), Ortsteil von Burglengenfeld
 Augustenhof (Crivitz), Ortsteil von Crivitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Augustenhof (Heeßel), Ortsteil von Heeßel
 Augustenhof (Heringsdorf), Ortsteil von Heringsdorf
 Augustenhof (Ralswiek), Ortsteil von Ralswiek
 Augustenhof (Westerdeichstrich), Ortsteil von Westerdeichstrich

 den deutschen Namen von Orten in Polen:
 Liśnica (Augustenhof, Kreis Belgard)
 Augustynów (Augustenhof, Kreis Beuthen)
 Czaplin (Augustenhof, Kreis Dramburg)
 Ubocze (Augustenhof, Kreis Neustettin)
 Sicina (Augustenhof, Kreis Pyritz)
 Krzywnia (Augustenhof, Kreis Reppen)
 Mirogniew (Augustenhof, Kreis Schlawe)
 Czyżykowo (Augustenhof, Kreis Soldin)
 Piaszcze (Augustenhof, Kreis Stargard)